Phormion ist der Familienname folgender Personen:

 Phormion (Stratege) († um 428 v. Chr.), Stratege aus Athen
 Phormion (Bankier), Bankier aus Athen
 Phormion (Rhetor), Rhetor aus Athen